
Termin -{EDF}- ima više značenja.

 Интерлеукин 5, hemokin
 INHBA, hormon